Солониково — название нескольких населённых пунктов:
 Солониково — деревня в Костромском районе Костромской области.
 Солониково — деревня в Даниловском районе Ярославской области.